Langer Weg steht für Straßenzüge wie 

 Langer Weg (Esslingen)
 Langer Weg (Dresden)
 Langer Weg (Magdeburg)
 Langer Weg (Paderborn)
 Langer Weg (Weimar)

für Gebirgswege wie 

 Langer Weg der Dolomiten

Siehe auch 
Der lange Weg
Langweg

Begriffsklärung